Киркук (, Kirkūk; курд. Kerkûk, كهركووك; ассир. ܐܪܦܗܐ, Arrapha'') — многозначный термин.

 Киркук — город на севере Ирака. 
 Киркук (мухафаза) — одна из провинций на севере Ирака. 
 Киркук (нефтяное месторождение) — газонефтяное месторождение в Ираке.